

Acronimi 
 Float Zone – tecnica di accrescimento cristallino
 Frank Zappa
 Francesco Zappalà

Codici 
 FZ – codice vettore IATA di Alisea Airlines

Musica 
 fz – abbreviazione di forzato riferito all'accento

Altro 
 FZ – targa automobilistica della città di Zielona Góra (Polonia)